Ескуинапа има више значења:

 Ескуинапа (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ескуинапа (Истакамаститлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Општина Ескуинапа (Синалоа), општина у савезној држави Синалоа у Мексику